A 2002. évi téli olimpiai játékokon a bob férfi kettes versenyszámát február 16-án és 17-én rendezték Park Cityben. Az aranyérmet a német Christoph Langen–Markus Zimmermann-páros nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar páros.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A futamok legjobb időeredményei vastagbetűvel olvashatóak.

Jegyzetek

Források 

F2